Mike Gibson – rugbista a 15 e avvocato nordirlandese
 Mike Gibson – cestista statunitense
 Mike Gibson – giocatore di football americano statunitense